Сезон 1979 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 42-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 24 березня по 25 листопада 1979 року. Участь у змаганні узяли 18 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

11 серпня сталася резонансна авіакатастрофа, в якій загинула більшість гравців основного складу ташкентського «Пахтакора». Команда догравала сезон із залученням цілої низки гравців-добровольців з інших команд Радянського Союзу. До регламенту змагань було внесено положення, згідно з яким протягом наступних трьох років «Пахтакор» залишався у вищій лізі чемпіонату СРСР незалежно від зайнятого місця.

Переможцем сезону стала команда «Спартак» (Москва), для якої ця перемога у чемпіонаті стала ювілейною, 10-ю в історії.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 8.

Матчі

Посилання 
 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

79
СРСР